Уи́льям Ле́нгленд (, ; род. ок. 1331) — английский поэт, автор поэмы «Видение о Петре-пахаре».

Биография 
Достоверных биографических данных о Ленгленде нет. В исторической литературе записаны два предания, относящихся к личности автора «Видения о Петре-пахаре», — одно у епископа Бейля (1548) и другое — в рукописи XV века о том, что он был сыном свободного земледельца (йомена). Если придавать достоверность автобиографическим элементам самого «Видения», то Ленгленд был сыном крепостного, в школу поступил с помощью друзей, затем принял монашество, чтобы избавиться от крепостного состояния. Ленгленд жил в Лондоне, добывал средства к существованию чтением Псалтири над покойниками и пением псалмов. В поэме он рассказывает, что жил очень бедно и страстно ненавидел богатых, на улице не уступал им дорогу и низко не кланялся — «так что люди считали меня юродивым».

В поэме резко выражен протест против тяжёлого положения крестьянства, этой основной части «честно трудящихся». К ним Лэнгленд относит ещё честных купцов, рядовое рыцарство, защищающее крестьян, менестрелей и набожных священников. Пилигримов, бродячих и монастырских монахов, схимников, продавцов индульгенций и всё высшее духовенство и аристократию он считает мошенниками, живущими для собственной выгоды. Поэма заключена в популярную в XIV в. религиозно-морализирующую форму «видения», изложена аллегорически и большей частью аллитерирована («A fair field full of folk found I there»). Но «Видение» Ленгленда — уже не о потустороннем мире, а о земном, реальном.

Поэт выступал против практики индульгенций. По Ленгленду, никакого прощения грехов нет, его выдумало духовенство и аристократы, чтобы грешить не стесняясь. Своим резким протестом против социальной несправедливости поэма сыграла роль в восстании Уота Тайлера. Об этом говорит обилие её списков. Францисканский монах Джон Болл, участник восстания Тайлера, в своих проповедях на крестьянских сходках цитировал стихи из поэмы Ленгленда.

«Видение» содержит в себе ранние элементы пуританства, нашедшие полное выражение только в XVII веке в творчестве Баньяна и Мильтона.

Библиография 
  факсимиле позднесреднеанглийского текста и современный перевод (параллельный текст-билингва).
 I. Piers Plowman, various textes, ed. by Skeat, 1866—1886;
 Piers Plowman, ed. by J. Jusserand, 1894;
 Piers Plowman, modern English version by Skeat, 1907;
 Piers Plowman, ed. by Owen, 1912;
 Piers Plowman, ed. by К. М. Warren, 1913.
 

 Piers Plowman Controversy between prof. Manly, Jusserand and Chambers, «E. E. T. S.», 1910;
 Chambers R. W., Long Will. Dante and the Righteous haethen, 1924.

Примечания

Ссылки 

Поэты Англии
Английские поэты
Персоналии по алфавиту
Поэты XIV века